

Onomastica
Natanaele – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi
Natanaele – personaggio nel romanzo di André Gide I nutrimenti terrestri (1897)
Natanaele – protagonista del racconto di E. T. A. Hoffmann ne L'uomo della sabbia (in Racconti Notturni, 1816)

Religione
Natanaele – galileo chiamato da Gesù a diventare suo discepolo nel Nuovo Testamento (). Si ritiene sia lo stesso discepolo che nei vangeli sinottici viene indicato con il nome di Bartolomeo
Natanaele – primo angelo creato da Dio nella religione Gnostica

Pagine correlate
Nathan